Levensvorm bij planten heeft betrekking op aanpassing aan het milieu.
 Organisme, levensvorm betekenis van levend wezen.